Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2015 vond plaats van 20 tot en met 26 april in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 38e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Porsche-Arena.

Het toernooi van 2015 trok 37.200 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Sjarapova was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Angelique Kerber uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in drie sets. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2015. Zij won op dit toernooi US$ 124.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci, die intussen hun samenwerking hadden beëin­digd, hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza, strandde in de eerste ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Petra Martić en Stephanie Vogt.

Het als derde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het als tweede geplaatste koppel Caroline Garcia en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daar­naast dertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2015
Stuttgart